«Днепр» — проектируемая станция Центрально-Заводской линии Днепровского метрополитена. Другое проектное название станции — «Мандрыковская».

Расположение 

Станция будет расположена за станцией Музейная, которая находится в процессе строительстве. Будет расположена в исторической местности Мандрыковка на районе набережная победа между Приднепровской государственной академией физической культуры и спорта и Селянским спуском.

Однако есть и другой вариант: планируется построить транспортный узел для стыковки станции «Днепр», железной дороги и городского автотранспорта рядом с остановочным пунктом «Проспектная, в начале проспекта Дмитрия Яворницкого, а не на набережной Победы, как это было сначала. Также возможно строительство транспортного узла со станцией «Днепр» с ее первоначальным проектируемым расположением, но пока все это только предположения и ясности со строительством станции «Днепр» и ее расположения в настоящее время нет.

15 декабря 2016 года состоялась презентация проекта стыковки транспортных узлов метрополитена, железной дороги и городского автотранспорта. Для этого необходимо построить станцию ​​метро в районе монумента «Вечная Слава». В Днепре построят не три, а четыре станции метро.

Перспектива 

Предполагается, что после этой станции, линия пойдет вдоль Набережной Победы к юго-востоку Днепра, к жилым массивам «Победа».

См. также 
Список станций Днепровского метрополитена

Примечания 

Строящиеся и проектируемые станции Днепровского метрополитена